Кончіта Мартінес була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Барбара Паулюс.

Аранча Санчес Вікаріо виграла титул, перемігши у фіналі Паулюс з рахунком 6–2, 2–6, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Кончіта Мартінес (півфінал)
  Аранча Санчес Вікаріо (переможниця)
  Іва Майолі (чвертьфінал)
  Габріела Сабатіні (2-ге коло)
  Магдалена Малеєва (2-ге коло)
  Яна Новотна (півфінал)
  Мері Джо Фернандес (2-ге коло)
  Марі П'єрс (2-ге коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Family Circle Cup 1996 Draw 

1996
Тур WTA 1996